Мушинка Микола Іванович (* 1936) — словацький фольклорист та українознавець. Президент НТШ у Словаччині.

Мушинка — село в складі Вілейського району Мінської області

Мушинка — село в Польщі, в гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мушинка — гірська річка у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства.

Див. також 
 Мушина